Příjmení Hamilton nosí více osobností:

 Alexander Hamilton (1755–1804) – 1. ministr financí USA, spoluzakladatel Federalistických listů a jeden z Otců zakladatelů
 Alexander Hamilton-Gordon (1817–1890) – skotský generál a politik
 Alice Hamilton (1869–1970) – americká lékařka, výzkumnice a spisovatelka, známá především jako přední expertka ochrany zdraví při práci a průkopnice pracovní toxikologie
 Alwyn Hamilton (* 1988) – kanadská spisovatelka
 Andy Hamilton (saxofonista) (1918–2012) – britský saxofonista a hudební skladatel
 Bethany Hamilton (* 1990) – americká surfařka
 Cuthbert Hamilton (1885–1959) – britský umělec
 Edmond Moore Hamilton (1904–1977) – americký spisovatel science fiction
 Ernest Hamilton (1882–1964) – kanadský hráč lakrosu
 George Francis Hamilton (1845–1927) – britský státník
 George Hamilton-Gordon (1784–1860) – britský státník pocházející ze Skotska
 Guy Hamilton (1922– 2016) – anglický režisér
 Chico Hamilton (Foreststorn Hamilton, 1921–2013) – americký jazzový bubeník a hudebník
 Johann Georg de Hamilton (1672–1737) – německý malíř
 Lady Hamiltonová (1765–1815) – manželka britského diplomata Williama Hamiltona
 Lewis Hamilton (* 1985) – britský pilot Formule 1
 Mary Victoria Douglas-Hamiltonová (1850–1922) – manželka Alberta I. Monackého
 Margaret Hamilton (* 1936) – americká softwarová inženýrka
 Maxmilián z Hamiltonu (1714–1776) – biskup olomoucký v letech 1761 až 1776
 Peter F. Hamilton (* 1960) – britský autor literatury science fiction
 Red Hamilton (1926–2019) – americký automobilový závodník
 Richard Hamilton (1922–2011) – britský malíř
 Scott Hamilton (* 1958) – americký krasobruslař
 Suzanna Hamilton (* 1960) – britská herečka
 Tim Hamilton (* 1982) – český pornoherec
 Tom Hamilton (* 1951) – americký kytarista
 William Hamilton (1788–1856) – skotský matematik, filozof a logik
 William Rowan Hamilton (1805–1865) – irský matematik, fyzik a astronom
 Willoughby Hamilton (1864–1943) – irský tenista

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení
Skotská příjmení